Хонский, Генрик (Henryk Choński; 1809—?) — польско-французский писатель, сын Михала Х..
 Хонский, Михал (Michał Choński; 1779—1855) — польский писатель и профессор, отец Генрика Х..

См. также 
 Хонский муниципалитет в Грузии.

Примечания